Сезон ВНБА 2011 — стал 15-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Миннесота Линкс».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. 11 апреля в Бристоле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2011 года под первым номером командой «Миннесота Линкс» была выбрана форвард Майя Мур из университета Коннектикута. Под вторым номером на том драфте командой «Талса Шок» была выбрана австралийская центровая Лиз Кэмбидж из клуба женской национальной баскетбольной лиги «Буллин Бумерс».

Регулярный чемпионат стартовал 3 июня матчем между командами «Лос-Анджелес Спаркс» и «Миннесота Линкс», в котором «Спаркс» в упорной борьбе переиграли своего соперника со счётом 82:74. 23 июля в «AT&T-центре» в Сан-Антонио (штат Техас) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Востока переиграла команду Запада со счётом 118:113. Самым ценным игроком этого матча был признан форвард «Сиэтл Шторм» Свин Кэш, которая за 21 минуту, проведённую на паркете, собрала коллекцию из 21 очка, 12 подборов и 3 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 11 сентября, MVP которого была признана форвард клуба «Индиана Фивер» Тамика Кэтчингс. Наставник клуба «Миннесота Линкс», Шерил Рив, была признана тренером года, её же подопечная, Майя Мур — новичком года. Официально турнир 2011 года завершился 7 октября, когда команда «Миннесота Линкс» переиграла в третьей встрече финальной серии до трёх побед клуб «Атланта Дрим», а MVP финала была признана свингмен «Линкс» Сеймон Огастус.

Участники 
 Восточная конференция 

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2011 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получила команда «Миннесота Линкс». 11 апреля 2011 года «Миннесота» первой выбрала Майю Мур. Всего на драфте было выбрано 36 баскетболисток, из них 32 из США, 2 из Австралии и 2 из Европы ( Элина Бабкина и  Сара Крнджич).

Первая пятёрка драфта:
  Майя Мур (Миннесота Линкс)
  Лиз Кэмбидж (Талса Шок)
  Кортни Вандерслут (Чикаго Скай)
  Эмбер Харрис (Миннесота Линкс)
  Жантель Лавендер (Лос-Анджелес Спаркс)

Регулярный чемпионат

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Матч всех звёзд ВНБА 

Матч всех звёзд ВНБА — 2011 прошёл в Сан-Антонио (штат Техас) 23 июля 2011 года. Это была десятая «игра всех звёзд» в истории ВНБА. По итогам голосования на официальном сайте турнира были объявлены составы сборных.

Сборная Востока: Кэппи Пондекстер (Нью-Йорк Либерти), Кэти Дуглас (Индиана Фивер), Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер), Энджел Маккатри (Атланта Дрим), Тина Чарльз (Коннектикут Сан), — старт; Рене Монтгомери (Коннектикут Сан), Эпифанни Принс (Чикаго Скай), Кортни Вандерслут (Чикаго Скай), Эссенс Карсон (Нью-Йорк Либерти), Кристал Лэнгхорн (Вашингтон Мистикс), Сильвия Фаулз (Чикаго Скай). Главный тренер — Маринелл Медорс (Атланта Дрим).

Сборная Запада: Сью Бёрд (Сиэтл Шторм), Дайана Таурази (Финикс Меркури), Майя Мур (Миннесота Линкс), Свин Кэш (Сиэтл Шторм), Кэндис Паркер (Лос-Анджелес Спаркс), — старт; Бекки Хэммон (Сан-Антонио Силвер Старз), Линдсей Уэйлен (Миннесота Линкс), Сеймон Огастус (Миннесота Линкс), Ребекка Брансон (Миннесота Линкс), Пенни Тейлор (Финикс Меркури), Даниэлла Адамс (Сан-Антонио Силвер Старз), Лиз Кэмбидж (Талса Шок). Главный тренер — Брайан Эглер (Сиэтл Шторм).

Плей-офф

Состав победителей

Награды по ходу сезона

Игроки недели 

 * — по итогам выставочных матчей

Игроки месяца

Лучшие новички месяца

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Самый ценный игрок финала: Сеймон Огастус, Миннесота Линкс
 Новичок года ВНБА: Майя Мур, Миннесота Линкс
 Лучший оборонительный игрок: Сильвия Фаулз, Чикаго Скай
 Лучший шестой игрок ВНБА: Деванна Боннер, Финикс Меркури
 Самый прогрессирующий игрок: Киа Вон, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Сью Бёрд, Сиэтл Шторм и Рут Райли, Сан-Антонио Силвер Старз
 Приз за лидерские качества: Шарди Хьюстон, Миннесота Линкс
 Тренер года: Шерил Рив, Миннесота Линкс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Энджел Маккатри (Дрим)
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ц Тина Чарльз (Сан)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Линдсей Уэйлен (Линкс)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Сеймон Огастус (Линкс)
 Ф Пенни Тейлор (Меркури)
 Ц Сильвия Фаулз (Скай)
 З Кэппи Пондекстер (Либерти)
 З Сью Бёрд (Шторм)

 Сборная новичков:
 Майя Мур (Линкс)
 Даниэлла Адамс (Силвер Старз)
 Лиз Кэмбидж (Шок)
 Даниэлла Робинсон (Силвер Старз)
 Кортни Вандерслут (Скай)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ребекка Брансон (Линкс)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Таниша Райт (Шторм)
 Энджел Маккатри (Дрим)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Свин Кэш (Шторм)
 Санчо Литтл (Дрим)
 Тина Чарльз (Сан)
 Кэти Дуглас (Фивер)
 Арминти Прайс (Дрим)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2011